El nombre de Ermita de la Asunción o cualquiera de sus variantes:
 Ermita de la Asunción de Nuestra Señora, Ermita de la Asunción de Santa María, Ermita de la Asunción de la Virgen, Ermita de Nuestra Señora de la Asunción o Ermita de Santa María de la Asunción
son el nombre de diversos templos cristianos, catalogados como ermitas bajo la advocación de la Asunción de la Virgen María, madre de Jesús, es decir, el hecho de que la Virgen María fue elevada al cielo en cuerpo y alma.

Advocación 

 Nuestra Señora de la Asunción:
– Festividad: 15 de agosto.

Colegiatas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita de Nuestra Señora de la Asunción (B.I.C. 1996), ermita católica en la localidad de Caloca (Cantabria).
 Ermita de Andra Mari o Ermita de la Asunción en Araia, Aspárrena, Álava.